Деннени () — фамилия.

Известные носители
 Деннени, Корбетт (1894—1963) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли, брат Сая Деннени.
 Деннени, Сай (1891—1970) — канадский хоккеист, пятикратный обладатель Кубка Стэнли, брат Корбетта Деннени.